Nukleární magnetická rezonance (NMR, také jaderná magnetická rezonance) je fyzikální metoda, při níž se využívá vzájemného působení magnetického pole a jaderného spinu. V naprosté většině případů pracuje se stabilními izotopy chemických prvků (zejména 1H a 13C) a nevyužívá radioaktivitu.

Hlavními oblastmi využití NMR jsou:

 Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR spektroskopie) – chemická analytická metoda
 Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) – lékařská zobrazovací technika